Бабенцы — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Звонской волости.

Расположена на правом берегу реки Великой, в 6 км к югу от города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 8 человек, на 2012 год — 15 человек.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района